Kung fu peut désigner :
 Kung-fu désigne populairement les arts martiaux chinois ;

Kung Fu, une série télévisée des années 1970 ;
Kung Fu, la légende continue, une série télévisée des années 1990 ;
Kung Fu, un film de Janusz Kijowski
Kung Fu, le portage du jeu Kung-Fu Master sur PlayChoice 10
 Au handball, le Kung fu est un tir acrobatique.
Kung Fu Zohra, un film français prévu pour 2022